Gryts kyrka kan syfta på 

Gryts kyrka, Skåne – en kyrka nordväst om Knislinge i Lunds stift
Gryts kyrka, Södermanland – en kyrka norr om Stjärnhov i Strängnäs stift
Gryts kyrka, Östergötland – en kyrka öster om Valdemarsvik i Linköpings stift